«Gabriel Rodríguez» - conjunto del nombre propio Gabriel y el apellido Rodríguez - puede referirse a:

Personajes 
 Gabriel Rodríguez Aguiló (1973-), político portorriqueño (:w:en);
 Gabriel Rodríguez Benedicto (1829-1901), ingeniero de caminos canales y puertos, abogado, catedrático de economía y político español;
 Gabriel Rodríguez (1976-), ilustrador e historietista chileno;
 Gabriel Rodríguez (1979-), piragüista venezolano;
 Gabriel Rodríguez EMC (198?-), cantante puertorriqueño de reguetón.
 Gabriel N. Rodríguez (1989-), futbolista argentino;
 Gabriel O. Rodríguez (196?-), director técnico interino de River Plate y San Lorenzo de Almagro;

Variante Gabriel Rodrigues
 Gabriel Rodrigues dos Santos (1981-), futbolista brasileño (:w:en).

Véase también 
 Gabriela Rodríguez (desambiguación)